Шеста сезона Светског купа у алпском скијању је почела 3. децембра 1971. у Санкт Морицу у Швајцарској а завршена је 19. марта 1972. у Пра Лупу у Француској. У мушкој конкуренцији победник у укупном поретку је био Густав Тени из Италије, док је у женској конкуренцији велики кристални глобус освојила Анемари Мозер-Прел из Аустрије.

Календар такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно

Слалом

Велеслалом

Спуст

Поредак – жене

Укупно

Слалом

Велеслалом

Спуст

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1971.
Алпско скијање у 1972.